Together (banda) 
Together (álbum) - de Jonathan & Charlotte
Together (telefilme) - com James McAvoy

Desambiguação